Legame – in chimica, forza che unisce atomi o molecole
Legame chimico
Legame idrogeno
Legame covalente
Legame ionico
Legame dativo
 Legame – in fonetica, sinonimo di liaison
 Legame – in economia, strategia aziendale
 Doppio legame – concetto psicologico

Altri progetti